

Geografia 
 Buno Bedele – zona amministrativa della Regione di Oromia in Etiopia
 Buno-Bonnevaux – comune francese nella regione dell'Île-de-France

Mitologia 
 Buno – personaggio della mitologia greca, figlio di Ermes e di Alcidamia

Persone 
 Conrad Buno – incisore di corte editore, disegnatore e libraio tedesco

Altro 
 Buno – tipo di sport da combattimento
 BuNo 59225 – aerosilurante Grumman TBF Avenger scomparso in volo il 5 dicembre 1945